Franciaország
Montchamp, település Calvados megyében
Montchamp, település Cantal megyében